Mbeere peut désigner :
les Mbeere, un peuple du Kenya
le mbeere, un dialecte du kiembu, une langue bantoue

Voir aussi 
Mbéré, une ville du Cameroun